Bagre steht für:
 Arroyo del Bagre, Nebenfluss des Río de la Plata, Uruguay
 El Bagre, Gemeinde im Departamento de Antioquia, Kolumbien

Bagré steht für:
 Bagré, Gemeinde und Departement in der Provinz Boulgou, Burkina Faso